Nikolai Charlamow ist der Name folgender Personen:
 Nikolai Nikolajewitsch Charlamow (1863–1935), russisch-sowjetischer Ikonenmaler